Stranice – wieś w Czarnogórze, w gminie Pljevlja
 Stranice – wieś w Czechach, w kraju południowomorawskim
 Stranice – wieś w Słowenii, w gminie Zreče